Humanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Humanes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Humanes (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar